Port Augusta kan syfta på följande platser:

Australien 

 Port Augusta (ort), South Australia, 
 Port Augusta (region), South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar